Daoura, eller Daora, är en ort och kommun i nordvästra Västsahara, 40 km nordost om huvudstaden Al-Ayun, i den del som sedan mitten av 1970-talet ockuperas av Marocko. År 2014 hade Daoura 1108 invånare. Runt Daoura är det glesbefolkat, med 9 invånare per kvadratkilometer.

Geografi 
Daoura ligger  meter över havet och trakten runt Daoura är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Det råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i ockuperade Västsahara